Gosse kan som auktorsförkortning betyda:

 Philip Henry Gosse
 J.-P. Gosse

Robotskapade auktorsförkortningar